Ouden ist der Familienname folgender Personen:

 Frits Jan Willem den Ouden (1914–2012), niederländischer Luftwaffenpilot
 Willy den Ouden (1918–1997), niederländische Schwimmerin